Wesoly oder Wesoły ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Wesoly (1913–2000), deutscher Radsportler
 Marek Wesoły (* 1978), polnischer Radsportler 
 Szczepan Wesoły (1926–2018), polnischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Gniezno